Preajba se poate referi la:
 Preajba, Dolj
 Preajba, Teleorman